Хермина Пипинић (Загреб, 1. мај 1928 — 19. децембар 2020) била је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1955. || Милијуни на отоку || Ивицина Сестра (као Х.Пипиниц)
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || Агнеза
|-
| 1958. || -{Hvezda jede na jih}- || /
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору || Анђа
|-
| 1959. || Пико || Мама
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Дан четрнаести || Марија
|-
| 1960. || Кота 905 || Јелка
|-
| 1961. || Насиље на тргу || /
|-
| 1961. || Каролина Ријечка || Марија
|-
| 1962. || Степа ||  Олга Ивановна
|-
| 1962. || Сјенка славе || Припита и разочарана зена
|-
| 1962. || Прозван је и пето-3 || Директорова супруга
|-
| 1963. || Двоструки обруч || Марија
|-
| 1963. || Опасни пут || Божена
|-
| 1963. || Људи и нељуди || /
|-
| 1963. || Кандидат смрти || /
|-
| 1963. || Једна од оних година || /
|-
| 1964. || Услуга тачна и солидна || /
|-
| 1964. || Докторова ноћ || /
|-
| 1965. || Друга страна медаље || Вера, заводникова женска
|-
| 1965. || Олд Суреханд || Моли
|-
| 1965. || Гласам за љубав || /
|-
| 1965. || Денови на искушение || Певачица
|-
| 1966. || Седми континент || Дечакова мајка
|-
| 1967. || Бреза || Јага
|-
| 1967. || Протест || Молнарова супруга
|-
| 1967. || Пошаљи човека у пола два || Рита Батић
|-
| 1967. || Кинески зид || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands }- || -{Faustina Fetrenelli}-
|-
| 1968. || Зрно до зрна || /
|-
| 1968. || Растргани || /
|-
| 1969. || Адам и Ева || Госпођа у црнини
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Добро јутро, господине Карлек || /
|-
| 1970. || Јана || Јана
|-
| 1970. || Каинов знак || /
|-
| 1971. || Мора || /
|-
| 1972. || Терет доказа || /
|-
| 1973. || -{Little Mother}- || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Наставница
|-
| 1973. || Кроника једног злочина || /
|-
| 1975. || Муке по Мати || Рахела
|-
| 1975. || Грунтовчани || Спрања
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови || Иванка
|-
| 1976. || Fluchtversuch || Ивина мајка
|-
| 1977. || Гвоздени крст || Рускиња
|-
| 1977. || Пуцањ || Гргецова зена
|-
| 1977. || Луди дани || Јања
|-
| 1977. || Акција стадион || госпођа Мраовић
|-
| 1977. || Никола Тесла || Газдарица
|-
| 1978. || Ћутање професора Мартића || /
|-
| 1978. || Усвојење || /
|-
| 1978. || Кармине || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Год || /
|-
| 1981. || Обитељски албум || Мајка
|-
| 1981. || Гости из галаксије || Стелина мајка
|-
| 1986. || Вечерња звона || Мејрина мајка
|-
| 1987. || -{Il generale}- || Мрс. Дајдери
|-
| 1987. || Теревенка || /
|-
| 1988. || Вечерња звона  (ТВ серија)|| Мејрина мајка
|-
| 1988. || Кад фтичеки попевлеју || /
|-
| 1989. || Крвопијци || Тамара Баумфелд
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши || /
|-
| 1982–1996. || Смоговци || Мелита Врагец
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2020.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани
Биографије живих особа